Luigi Lojacono (1810-1880) – pittore italiano
 Luigi Lojacono (1888-?) – politico italiano